Barsabás ou Barsabas é um apelido usado nos Atos dos Apóstolos, para se referir a duas pessoas:
 José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Ele era um candidato para preencher a vaga entre os Doze Apóstolos. ()
 Judas Barsabás, um emissário da Igreja de Jerusalém para a Igreja em Antioquia. ()

O nome indica ou
 um filho literal de um homem chamado Sabás
 um nome simbólico, que significa filho de sábado ou descanso, ou do retorno

Desambiguação